2 miejscowości w Polsce:
 Radzimowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. jaworskim, w gminie Bolków
 Radzimowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Strzegowo